Суво́ровский район:

Молдавия 
 Суворовский район — до 1991 г. название Штефан-Водского района.

Россия 
 Суворовский район — Тульская область
 Суворовский район — административный район, существовавший в 1924—1928 годах в составе Терского округа и в 1937—1957 годах в Ставропольском крае.

Украина 
 Суворовский район — город Одесса
 Суворовский район — город Херсон
 Суворовский район — название Измаильского района до 1959 года.